Natsume Yuujinchou é uma série de televisão de anime japonês baseado no mangá da série Natsume Yujinchō de Yuki Midorikawa . A primeira série anime foi produzida sob a direção de Takahiro Omori . Foi transmitido na TV Tokyo, com quatro temporadas de 13 episódios cada, a primeira a partir de 07 de julho até 29 de setembro de 2008, a segundo iniciou em 2009, a terceira temporada em 2011 e a quarta até o momento se finalizou em 2012.

1ª Temporada
{| class="wikitable" style="width:100%; margin:auto"
! width="30"  | #
! Título
! width="150" |  Estreia
|-bgcolor="#BECFEB" valign="top" align="center"
!colspan="5"|Natsume Yujinchō

Natsume Yūjinchō